Onder een conus (Latijn voor kegel) kan worden verstaan:

 Kegel (ruimtelijke figuur)
 Conus (geslacht), een geslacht van slakken
 Conus (luidspreker)